Мангаре́ва — остров в Тихом океане.
 Мангаре́ва — альтернативное название островов Гамбье. 
 Мангаре́ва — полинезийский язык.
 Мангаре́ва — полинезийский народ.